То́мас Хо́льмстрём (; род. , Питео, Швеция) — профессиональный шведский хоккеист, нападающий.

Игровая карьера 

Начинал играть за команду из родного города, которая играла в первом шведском дивизионе.

Хольмстрём впервые был замечен скаутом «Детройт Ред Уингз» Хоканом Андерссоном, во время тренировочного лагеря сборной Швеции. На драфте НХЛ в 1994 году он был выбран «Детройтом» всего лишь под 257 номером, в 10 раунде. Дебютировал в НХЛ 2 года спустя в матче против «Нью-Джерси Девилз», а через шесть недель, в матче против «Сан-Хосе Шаркс», Томас открыл счёт своим голам в НХЛ. За весь дебютный сезон Хольмстрём набрал девять очков в 47 играх.

В сезоне 1998/99 Хольмстрём прочно закрепился в основе «Ред Уингз». Проведя на площадке все 82 игры, он набрал 34 очка и провёл 94 силовых приёма. 18 марта 2001 года он впервые в своей карьере сделал хет-трик.

В сезоне 2004/05 во время локаута в НХЛ вернулся в Швецию, играл за команду «Лулео».

7 апреля 2007 года в игре против «Чикаго Блэкхокс» Хольмстрём забил свой 30-й гол сезона 2006/07, впервые в карьере достигнув отметки в 30 голов за сезон.

12 февраля 2012 года Хольмстрём сыграл 1000-й матч в составе «Детройт Ред Уингз».

22 января 2013 года Томас Хольмстрём объявил о завершении карьеры.

Стиль игры 
Томас Хольмстрём был одним из лучших игроков в НХЛ по игре на «пятачке» у ворот соперника. Он считался кубковым игроком и особенно хорошо играл именно в матчах плей-офф. Почти все голы Хольмстрём забивал, находясь вблизи от ворот. Очень часто он подправлял броски своих партнёров по команде в ворота соперника. Хольмстрём прекрасно выбирает позицию, закрывая обзор вратарям. Даже если шайба летит мимо ворот, вратарям нельзя расслабляться, так как своей клюшкой он может изменить направление броска.

Достижения 
 Чемпион Швеции 1996 в составе «Лулео»
 Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли «Детройт Ред Уингз» в 1997, 1998, 2002, 2008 годах.
 Олимпийский чемпион 2006 в составе сборной Швеции.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Томас Хольмстрём — профиль на Hockey-Reference.com 
 Томас Хольмстрём — биография на сайте Legends of Hockey 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Игроки ХК «Питео»
Игроки ХК «Буденс»
Игроки ХК «Лулео»
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»